Chisholm est un nom de clan écossais, un patronyme et un nom de lieu.

Nom de famille 

 Le clan Chisholm est le nom d'un clan écossais attesté du .
 William II Chisholm, diplomate au , évêque de Dunblane et de Vaison-la-Romaine, puis chartreux
 William III Chisholm (mort en 1629), évêque de Vaison-la-Romaine, recteur du Comtat Venaissin
 Anthony Chisholm (1943-2020), acteur américain
 Carlyn Chisholm (née en 1951), femme politique britannique
 Caroline Chisholm (1808-1877) femme progressiste anglaise
 Catherine Chisholm (1878-1952), médecin britannique
 Erik Chisholm (1904-1965), compositeur et musicologue écossais
 Grace Chisholm Young (1868-1944), mathématicienne anglaise
 Hugh Chisholm (1866-1924), journaliste et encyclopédiste britannique
 Linda Chisholm, volleyeuse américaine
 Mark Chisholm, rugbyman australien
 Melanie Chisholm (dite Mel C), chanteuse britannique (l'une des Spice Girls)
 Michael Chisholm, homme politique provincial canadien
 Roderick Chisholm, philosophe américain
 Sallie W. Chisholm, biologiste marine américaine
 Shirley Chisholm, femme politique américaine

Toponyme 

 En Australie :
 Chisholm, ville de la banlieue de Canberra, dans le Territoire de la capitale australienne
 Circonscription de Chisholm, circonscription électorale pour la Chambre australienne des Représentants de l'État de Victoria
 Au Canada :
 Chisholm, hameau en Alberta
 Chisholm, canton de l'Ontario
 En Écosse :
 Chisholm House, bâtiment de l'Institut de gouvernance de l'Université d'Édimbourg
 Aux États-Unis :
 Chisholm, ville du Minnesota
 la piste Chisholm (Chisholm Trail), sentier puis route menant du Texas au Kansas

Expressions dérivées 
 Le Chisholm, nom donné au chef du clan Chisholm
 Paradoxe de Chisholm, énoncé par le philosophe Roderick Chisholm

Références

Patronyme écossais